

Persone
Agnes Strickland (1796-1874) – scrittrice e storica inglese
Amzie Strickland (1919-2006) – attrice statunitense
Cassandra Strickland (1994) – pallavolista statunitense
David Strickland (1969-1999) – attore statunitense
Donna Strickland (1959) – fisica canadese, premio Nobel per la fisica 2018
Elisabetta Strickland (1948) – accademica italiana
Erick Strickland (1973) – ex cestista statunitense
Gail Strickland (1947) – attrice statunitense
Gerald Strickland (1861-1940) – politico maltese
Joseph Edward Strickland (1958) – vescovo cattolico statunitense
KaDee Strickland (1975) – attrice statunitense
Keith Strickland (1953) – musicista e polistrumentista statunitense
Mabel Strickland (1899-1988) – editrice e politica maltese e britannica
Margaret James Strickland Collins, nata Margaret James (1922-1996) – entomologa statunitense
Marilyn Strickland (1962) – politica statunitense
Mark Strickland (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Peter Strickland (1973) – regista e sceneggiatore inglese
Rod Strickland (1966) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Roger Strickland (1940-2011) – cestista statunitense
Sean Strickland (1991) – artista marziale misto statunitense
Shane Strickland, propr. Stephon Strickland (1990) – wrestler statunitense
Shirley Strickland (1925-2004) – atleta australiana
Ted Strickland, propr. Theodore Strickland (1941) – politico statunitense
Trent Strickland, propr. Christopher Trent Strickland jr. (1984) – ex cestista statunitense
William Strickland (1781-1854) – architetto, ingegnere, pittore e scenografo statunitense

Geografia
Great Strickland – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea della Cumbria
Little Strickland – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea della Cumbria

Altro
33633 Strickland – asteroide della fascia principale